

Geografia 
 Colombia
 Abrego – comune del dipartimento di Norte de Santander

Persone 
 Gonzalo Abrego – calciatore argentino, centrocampista
 Joshua Ábrego – calciatore messicano, difensore
 Juan García Ábrego – criminale messicano, ex capo del cartello del Golfo
 Víctor Ábrego – calciatore boliviano, attaccante